Denumirea de Uși se poate referi la:
 Uși, elemente de deschidere a clădirilor și vehiculelor;
 Uși, sat în regiunea Kiustendil, Bulgaria.